Turtschyna steht für:

 Sinajida Turtschyna, sowjetisch-ukrainische Handballerin
 Turtschyna (Ortschaft), Ortschaft im Rajon Miory der Wizebskaja Woblasz in Weißrussland